Сарла-ла-Канеда:

 Сарла-ла-Канеда — город и коммуна во Франции, департамент Дордонь, регион Аквитания.
 Сарла-ла-Канеда — округ во Франции, департамент Дордонь.
 Сарла-ла-Канеда — кантон во Франции, департамент Дордонь.